Бурлаченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Бурлаченко, Андрей Михайлович (1928—1981) — советский колхозник, капитан-бригадир рыболовного сейнера. Герой Социалистического Труда.
 Бурлаченко, Валерий Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Бурлаченко, Евгений Дмитриевич (род. 1952) — политик, мэр Луганска с 2002 по 2006 год.
 Бурлаченко, Павел Алексеевич (род. 1976) — российский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Бурлаченко, Степан Филиппович (1914—1989) — Герой Советского Союза.